Panhans ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Panhans (* 1966), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Franz Panhans (1869–1913), österreichischer Hotelier
 Peter Panhans (* 1942), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher

Panhans steht zudem für:
 Hotel Panhans, Traditionshotel am Semmering im österreichischen Bundesland Niederösterreich

Siehe auch:
 Banhans